Сезон 1939 года стал для ФК «Спартак» Москва 18-м в своей истории. В нем команда приняла участие в 5-м чемпионате страны и в розыгрыше кубка. Чемпионат «Спартак» закончил на 1 место (третий чемпионский титул) завоевал тем самым золотые медали. В кубке страны команда дошла до финала, где победила команду «Сталинец» из Ленинграда и стала обладателем Кубка второй раз подряд. Два золотых дубля подряд стали вечным рекордом чемпионатов и кубков СССР.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1939 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1939 (группа «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1939 
Основные статьи: Кубок СССР по футболу 1939 и Финал Кубка СССР по футболу 1939

Основной состав 

Руководство «Динамо» (Тбилиси) опротестовало результат полуфинального матча, посчитав, что после удара Протасова вратарь Шавгулидзе выбил мяч с линии ворот, и гол был засчитан неверно. Первоначально протест был отклонён, и 12 сентября был сыгран финальный матч. Неожиданно через несколько дней было принято решение всё-таки переиграть полуфинальный матч 30 сентября. В повторном матче вновь победил «Спартак», финальный матч решили не переигрывать.

Дублирующий состав

Чемпионат Москвы 1939

Результаты матчей 

 Нет информации

Итоговая таблица 

 3 место — Спартак (Москва)

Кубок Москвы 1939

Результаты матчей

Кубок РСФСР 1939

Результаты матчей

Первенство Центрального Совета ДСО «Спартак» (отборочный групповой этап)

Результаты матчей

Итог 
 Прим.: дублёры Спартака заняли в отборочной группе 2-е место и не пропали в финальный раунд, который состоялся в Одессе (в октябре-ноябре).

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату .

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1939
Спартак Москва
1939